Peñaranda de Bracamonte kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Peñaranda de Bracamonte (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Peñaranda de Bracamonte (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar